Akmačići – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Akmačići – wieś w Serbii